HMS Dorsetshire può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Dorsetshire (1694) – vascello di linea
HMS Dorsetshire (1757) – vascello di linea
HMS Dorsetshire (40) – incrociatore pesante della Classe County